Marabal peut désigner :

Personnalités 
 Francisco Millau Marabal (1728-1805) : chef d'escouade et géographe espagnol ;
 Zenia Marabal : actrice espagnole ;

Toponymes

Marabal : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre ;
 Marabal : capitale de la paroisse civile de Marabal de la municipalité de Mariño dans l'État de Sucre.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme